Елизавета Григорьевна Дементьева (Кислова) (15 ноября 1928, деревня Васильево Полесской области, БССР, СССР — 27 июля 2022, Санкт-Петербург) — советская спортсменка (гребля на байдарках), олимпийская чемпионка 1956 года, чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1957).

Биография 
Родилась 15 ноября 1928 года в деревне Васильево Полесской области В 1943 году переехала в Кострому из Ржева. После переезда в Кострому начала серьёзно заниматься лыжным спортом и народной греблей, затем продолжила занятия греблей в Ленинграде. В 1952-м она сосредоточилась на выступлениях на байдарках. Тренер — Н. В. Смирнова. В 1959 году окончила Институт физкультуры имени Лесгафта, работала тренером; с 1968 до выхода на пенсию преподавала в Ленинградском индустриальном техникуме строительных материалов и деталей.

Умерла в Санкт-Петербурге 27 июля 2022 года.

Спортивная карьера 
 Олимпийская чемпионка 1956 года в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 м
 Чемпионка мира 1958 (байдарка-одиночка)
 Серебряный призёр чемпионата мира 1958 (байдарка-двойка)
 Чемпионка Европы 1957, 1959 годов
 Серебряный призёр чемпионатов Европы 1959 и 1963 годов
 Чемпионка СССР 1956—1960 годов в составе разных экипажей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 ОЗП

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Долгожительницы России